Название «Ригач» носят следующие населённые пункты:
 Ригач — деревня Лисестровского сельского поселения, Приморский район, Архангельская область, Россия.
 Ригач () — населённый пункт в медье Веспрем, Венгрия.